Zacatecas — estado do México
 Zacatecas (cidade) — capital do estado homónimo
 Zacatecas (El Salvador) — em Cuscatlán
 Batalha de Zacatecas

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história